Линдси Маккеон (; род. 11 марта 1982) — американская актриса. Наиболее известна по таким ролям, как Мара Льюис в сериале «Направляющий свет» и Тейлор Джеймс — в «Холме одного дерева».

Ранние годы 
Линдси Джонсон Маккеон родилась в городе Саммит (штат Нью-Джерси), но выросла в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В свободное время занимается плаванием, верховой ездой, катанием на лыжах и читает произведения Уильяма Шекспира, Джона Ирвинга и Майи Анжелу.

Карьера 

Линдси начала свою карьеру в возрасте 12 лет, когда агент её матери предложил отдать девочку в актёрскую школу. Впервые дебютировала в 1995 году, где появилась в роли Либби Харпер в двух эпизодах телесериала «Парень познаёт мир».

Личная жизнь 
23 сентября 2013 года вышла замуж за бойфренда Бранта.

Фильмография

Примечания

Ссылки